Pandolfi es un apellido de origen italiano que puede hacer referencia a:

Personas
 Alberto Pandolfi (1940-), ingeniero mecánico, empresario y político peruano.
 Carlos Alberto Pandolfi (1945-), exfutbolsita argentino.
 Claudia Pandolfi (1974-), actriz, cantante y actriz de voz italiana.
 Daniel Pandolfi, empresario argentino.
 Fernando Daniel Pandolfi (1974-), exfutbolista, músico y actor argentino.
 Filippo Maria Pandolfi (1927-), político italiano. 
 Giovanni Antonio Pandolfi Mealli (1629-1679), violinista y compositor italiano.
 Jorge Roberto Pandolfi (1929-2011),  director de teatro y actor de cine y de teatro.
 Sylvia Pandolfi Elliman (1937-), gestora cultural estadounidense.